Roschbach ist ein geographischer Name:

 Roschbach, Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Roschbach (Albstadt), Einzelhaus im Stadtteil Pfeffingen, Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Roschbach/Hochrüti, Weiler der Gemeinde Madiswil, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern

 Roschbach (Büttenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Büttenbachs (zum Schalksbach, zur Eyach, zum Neckar), bis in Zillhausen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Roschbach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Roschbach, Stadtteil Pfeffingen, Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Naturschutzgebiete im Zollernalbkreis

Siehe auch:
 Röschbach